La liste des prénoms indiens

Masculins

A 
 Abhijeet
 Abhishek
 Aditya
 Ajay
 Ahaan
 Amitabh
 Amrish
Anjali
 
Anitha
 Alisha : protégé de Dieu.
 Arjun
 
 Athreya
 Avinash
 Ashish
 Ahélya

B 
 Bhuvan
 Baljeet

Baba moustafa

D 
 Danaraj
 Daljeet
 Devdas
 Dev
 Dorvilma

G 
 Gagan
 Ganesh
 Ganji
 Gowtham
 Goutham

H

I

J 
Jivan

K

L 
 Lalamani : le rubis
  (Lakshman)
 
 Loude

M 
 Maran
 Muralidhar
 Mohinder
 Muruganantham

N 
 Nilahuan
 Namoradjen

O

P

R

S

T

U

V

W 
 Wila

Y 
 Yash

Féminin

A 
 Aalia
 Aaliya
 Aarthi
 Aarya
 Aashirya
 Abhidhya
 Aishwarya : Richesse
 Alisha
 Ameeran
 Amrita
 Anisha
 
 
 Ashwini
 Akeelha

B 
 Babitha 
 Bageshri
 Bahula
 Bahulika
 Bahumathi
 Bahuputri
 Bahuratna
 Baidehi
 Baijayanthi
 Bairavi
 Baisakhi
 Baishali
 Banita
 Bhoomika
 Bipasha

C 
 Chameli
 Chandni
 Chunni

D 
 
 Dayita
 Deepa
 Deepika
 Dhanya
 Divya
 Deeva

F 
 Faatina
 
 Farhanaa
 Fazeela

G 
 Gauri : Blanche
 Gayatri
 Geeta

H

I

J 
 Jagadambika
  (masculin)
 Jasmin
 Jayantika
 
 Jayalakshmi
 Jayalalita
 Jehannaz
 Jeteesha : sou
 Juhi
 Juily

K

L 
 Laghima
 Lakhi
 Lakshmi
 Laxmi
 Lingammal
 Logambal
 Loganayaki
 Lola
 Lona
 Lucy
 Lumbika
 Luxshana
Laïli

M 
 Madhumati
 Madhumita
 Madhurit
 Mahadevi
 Mahagauri
 Mahakali
 Mahalakshmi
 Mahamaya
 Mahasweta
 
 
 Meera
 Mehek
 Minati

N 
 Nalini
 Nandini
 Neha
 Nisha

O

P

R

S

U

V 

Lexique de l'Inde
Hindou
Hindou